Sunderland är ett storstadsdistrikt i Tyne and Wear, England. Distriktet har 275 506 invånare (2011).

Civil parishes 
 Burdon, Hetton och Warden Law.

Referenser 

Sunderland
Englands distrikt
Tyne and Wear